Діброва — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці у Харківській області на лінії Зміїв — Лиман
 Діброва — зупинний пункт Ужгородської дирекції Львівської залізниці у Закарпатській області на лінії Батьово — Солотвино І
 Діброва — зупинний пункт Івано-Франківської дирекції Львівської залізниці в Івано-Франківській області на лінії Івано-Франківськ — Коломия

Див. також 
 Діброва